Zörner ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Zörner (1895–1941), deutscher Fußballspieler und -funktionär
 Ernst Zörner (* 1895), deutscher Kaufmann und Politiker (NSDAP), MdR
 Helene Pecker-Zörner (* 1957), österreichische Politikerin (SPÖ), Abgeordnete zum Nationalrat
 Jing Tian-Zörner (* 1963), deutsche Tischtennisspielerin
 Jochen Zoerner-Erb (* 1943), deutscher Dramaturg, Schauspieler, Theaterregisseur und Spielleiter
 Jonas Zörner (* 1993), deutscher Koch
 Richard Zörner (1861–1941), deutscher Geheimer Bergrat
 Rudolf Manfred Zörner (* 1938), österreichischer Maler, Grafiker und Bildhauer